Sojaboon, een peulvrucht die als grondstof dient voor de veehouderij en sojaproducten.
 Sojasaus, de gefermenteerde saus van de sojaboon.
 Soja (Okayama), een stad in de Japanse prefectuur Okayama.
 SOJA, een Amerikaanse reggae band.